

Отрар — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Отрар — городище на території Туркестанської області

Див. також 
 Отирарський район
 Отрарський сільський округ